NIMT steht für:
 North Island Main Trunk Railway, eine neuseeländische Eisenbahnstrecke

NI-MT steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Bezirks in Nicagragua

NIMT